La saison 2010 du Championnat du monde FIA GT1 est la première édition de cette compétition sous le nom de « Championnat du monde FIA GT1 » et se déroule du 17 avril au . Elle comprend dix manches sur trois continents différents.

Ce championnat a été remporté par les pilotes Michael Bartels et Andrea Bertolini au volant d'une Maserati MC12 de l'écurie allemande Vitaphone Racing. Le titre par équipe revient aussi à cette écurie.

Calendrier

Engagés

Résultats

Classements

Attribution des points

Championnat pilotes

Championnat des équipes

SRO Trophée pour les constructeurs

Notes et références 

Championnat du monde FIA GT
Sport automobile en 2010
Championnat du monde en 2010